Юрий Андреевич Макушин (; род. 24 января 1935) — советский и украинский скульптор. Народный художник Украины (2015).

Биография 
Родился 24 января 1935 года в селе Вороново (на территории современного Кожевниковского района Томской области). Отец — Андрей Евдокимович Макушин — уроженец села Станка Челябинского уезда Оренбургской губернии, возглавлял промартель «Смычка» в селе Вороново, в 1937 году был арестован, но позже освобожден. Мать работала почтальоном, резала махорку на табачной фабрике.

Вырос будущий скульптор в Топчихинском районе Алтайского края.

С 1947 года проживает в Николаеве.

В 1961 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, факультет скульптуры (мастерская профессора Михаила Аникушина). Окончив институт в 1971 году, вернулся в Николаев, работал скульптором в Николаевских художественно-производственных мастерских (с 1975 года — Николаевский художественно-производственный комбинат).

С 1975 года — член Союза художников Украины.

C 1981 года — Заслуженный художник Украинской ССР.

Доцент Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, кафедра дизайна.

С 2015 года — Народный художник Украины.

Работы 
Юрий Макушин — автор большинства памятников и мемориальных досок в Николаеве и Николаевской области.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели вузов Николаева